

Anno 
 1936 – (MCMXXXVI in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1936 a.C.

Matematica 
 1936 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1936 Lugano – asteroide della fascia principale del sistema solare